Татьяна Сергеевна Щербак () — российская футболистка, вратарь клуба «Локомотив» и сборной России. Мастер спорта России (2016).

Биография 
Первый тренер — Наталья Дыгай. С 2013 года выступала за молодёжный состав краснодарской «Кубаночки», а с 2015 года — за основной состав клуба в высшем дивизионе. В конце 2010-х годов является основным вратарём клуба, в 2017—2019 годах сыграла во всех 48 матчах своего клуба в чемпионате без замен. В составе «Кубаночки» — финалистка Кубка России (2015, 2016), бронзовый призёр чемпионата России (2019). В ходе сезона 2021 года перешла в московский «Локомотив», с которым в том же году стала чемпионкой России, а в 2022 - бронзовым призёром.

Сыграла 4 матча за юниорскую сборную России. Первый матч за неё провела 8 августа 2013 года против сборной Боснии и Герцеговины (U-17) (1:0). В составе студенческой сборной России дважды (2017 и 2019) становилась бронзовым призёром Универсиады.

Первый матч за сборную Россию провела 1 марта 2017 года против сборной Португалии (1:0). Участница финального турнира чемпионата Европы 2017 года, на котором сыграла во всех трёх матчах.

Карьера

Матчи за Россию (до 17)

Матчи за сборную России

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте РФС
 Профиль на сайте ЖФЛ
 Профиль на сайте ЖФК «Локомотив»
 Профиль на сайте ФК «Локомотив»
 
 ВЫРОСЛА НА ХУТОРЕ, В СЕМЬЕ ДЕВЯТЬ ДЕТЕЙ, ТРИЖДЫ ЛУЧШАЯ В РОССИИ. ИНТЕРВЬЮ С ВРАТАРЕМ СБОРНОЙ ТАТЬЯНОЙ ЩЕРБАК

Футболистки России
Игроки женской сборной России по футболу
Игроки ЖФК «Кубаночка»
Игроки ЖФК «Краснодар»
Игроки ЖФК «Локомотив»
Мастера спорта России